Bufo pantherinus est un synonyme attribué à trois espèces d'amphibiens :

Bufo pantherinus Smith, 1828 est un synonyme de Sclerophrys pantherina (Smith, 1828),
Bufo pantherinus Duméril & Bibron, 1841 nec Smith, 1828 est un synonyme de Sclerophrys mauritanica (Schlegel, 1841) ;
Bufo pantherinus Tschudi, 1838 nec Smith, 1828 est un synonyme de Sclerophrys arabica (Heyden, 1827), Sclerophrys regularis (Reuss, 1833) ou Sclerophrys mauritanica (Schlegel, 1841) en raison de l'absence de description.

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Bufonidae